Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Roszczin – radziecki zapaśnik, olimpijczyk
 Jan (Roszczin) – prawosławny biskup
 Jewgienij Roszczin – radziecki i białoruski hokeista pochodzenia kazachskiego, olimpijczyk
 Nikołaj Roszczin –  radziecki wojskowy i dyplomata